Borislav kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bořislav, ort, Ústí nad Labem,

Ukraina 

 Boryslav, ort, Lviv oblast, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar